Cupido (auch: Kupido, Aussprache: [, ], lateinisch „Begierde“) steht für:

 anderer Name für den römischen Liebesgott, siehe Amor (Mythologie)
 Cupido (Roman), Roman aus dem Jahr 2004 von Jilliane Hoffman
 Cupido (Gattung), Schmetterlingsgattung aus der Familie der Bläulinge
 Cupido (Zeichentrickserie), französische Zeichentrickserie, die zwischen 1991 und 1992 produziert wurde
 (763) Cupido, ein Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:

 Cupid